Socorro Vovó, no original "Oma Bitte Kommen", foi um desenho animado exibido no Brasil na década de 1990, pela TV Cultura no programa Glub-Glub e TVE Brasil/TV Brasil no programa Desenhando. Desenho Educativo.
 
O desenho mostra a rotina de uma senhora que conduz um balão com uma banheira motorizada (no formato de dirigível / zepelim). A senhora (velhinha) tricotava, passava roupas ao lado de seu gatinho e respondia a pedidos de socorro por telefone. A vovó enfrentava coisas do cotidiano e atuava como polícia e heroína, enfrentando bandidos que roubavam ouro, pescavam baleias, e ela lutava também pelas causas naturais, como o furacão, e também dava muitas lições de moral para o telespectador.

Desenhos animados da década de 1990